Miniac peut faire référence à :

Patronyme 
Un patronyme de la région de Saint-Malo, notamment porté par :
 Jean Gouyon, seigneur de Miniac, qui participa au combat des Trente en 1351,
 Olivier de Miniac, sieur de Lesven, compagnon d'armes du connétable Bertrand Du Guesclin,
 Jean-François de Miniac, parlementaire breton du ,
 Joseph Miniac, sieur de la Ville-es-Nouveaux, capitaine corsaire en 1705,
 Thomas Miniac (Saint-Malo 1647-1722), sieur de La Villeneuve, capitaine corsaire de 1705 à 1711, conseiller du roi,
 Thomas-Auguste Miniac (Saint-Malo 1676-1713), sieur de la Moinerie, armateur de Brest et commandant de vaisseau dans les escadres de Duguay-Trouin (1707 et 1711-prise de Rio-de-Janeiro),
 Joseph de Gouyon-Miniac (-Lamballe 1747), enseigne des vaisseaux du roi,
 Dom Joseph Miniac, prieur claustral (1708) et prieur de l'abbaye Saint-Martin à Marmoutier dès 1717,
 Jean-Pierre de Miniac (Rennes 1691-1752 Nantes), saint-sulpicien, vicaire général du diocèse de Québec (1732) et en Acadie (1742),
 Jean François de Miniac (-1777), lieutenant-colonel, chevalier de l'ordre de St Louis (1771), maréchal des logis des grenadiers à cheval de la maison du Roi (1754),
 Jean-Baptiste François Leclavier de Miniac (1745-1791), seigneur de Miniac, riche planteur à Limonade, Saint-Domingue, capitaine des milices de Limonade tué à la Révolution haïtienne, 
 Gilles-René-Marie de Miniac (Baguer-Morvan 1746-1803), recteur de Saint-Carné, député du clergé (diocèse de Dol) aux États généraux de 1789 à Versailles,
 Françoise-Cécile Moulin, épouse Miniac dit Lapierre garde général des eaux et forêts à Dijon, aventurière, galante et intrigante dans l'entourage de Napoléon à l'île d'Elbe sous le nom usurpé de comtesse de Rohan-Miniac,
 Armand Christophe Mériadec de Miniac (Lannion 1812-1895), capitaine de vaisseau (1855),
 Théophile de Miniac (Lannion 1851-1923), capitaine de vaisseau (1901),
 Edmond Miniac (1884-1947), avocat général à la cour de cassation,
 Jean Miniac (né en 1960), poète français.
 Jean-François Miniac (né en 1967), écrivain français,

Patronyme fictif 
 Nom d'un personnage du roman Porte close, du granvillais Fortuné du Boisgobey (1821-1891), paru dans le Figaro en 1885 et 1886.
 Nom d'un personnage dans L'homme de fer, roman du célèbre romancier populaire Paul Féval (1816-1887).
 Nom d'un personnage, un patron-pêcheur, du roman En dérive, œuvre du romancier maritime Roger Vercel (1894-1957).
 Nom d'un personnage dans Le serment du corsaire, un roman de Raoul de Navery (1831-1885).

Toponymes 
Deux communes françaises du département d'Ille-et-Vilaine :
 Miniac-Morvan,
 Miniac-sous-Bécherel.

 Un hôtel particulier à Rennes, l'hôtel de Lanjamet de Miniac, rue Saint-Yves.
 Un hôtel particulier à Saint-Malo, l'hôtel de Miniac, au 4, rue Maupertuis.
 Une impasse Edmond Miniac à Saint-Malo, quartier de Château-Malo.

Six toponymes au Canada :
 Une rue au Québec, à Amos (Québec).
 Une rue de Miniac, à Montréal,
 Une rue et une place à Saint-Laurent, sur l'île d'Orléans, au Québec,
 Rivière Miniac, un affluent de la rivière Harricana, coulant dans Saint-Dominique-du-Rosaire et Lac-Chicobi, dans la MRC) Abitibi, au Québec, au Canada.
 Un canton québécois dans le comté d'Abitibi,

 Une chapelle à Limonade en Haïti, la "Chapelle-Miniac", dédiée à Sainte-Suzanne et édifiée en 1780 par de Fournier de Varennes.

Organisme vivant 
 Eudistoma miniacum, organisme marin de l'Indo-Pacifique découvert en Indonésie en 1909 par Sluiter.

Flore 
 Jaune de Miniac, type de cerisier ancien, toujours commercialisé.
 Rouget de Miniac, type de pommier à couteau issu du terroir de Miniac-Morvan.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France